Westnik Jewropy (russisch für europäischer Bote) ist der Name folgender Zeitschriften:

 Westnik Jewropy (1802–1830), zwischen 1802 und 1830 zweimal im Monat in Moskau erschienene hauptsächlich Kunst- und Literaturzeitschrift 
 Westnik Jewropy (1866–1918), zwischen 1866 und 1918 in St. Petersburg erschienene liberal-bürgerliche Monatszeitschrift
 Westnik Jewropy (2001), seit 2001 in Moskau erscheinende Zeitschrift

Siehe auch: